Sillanpää ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Eemil Sillanpää (1888–1964), finnischer Schriftsteller und Nobelpreisträger für Literatur
 Henri Sillanpää (* 1979), finnischer Fußballspieler
 Jari Sillanpää (* 1965), finnischer Sänger
 Miina Sillanpää (1866–1952), finnische Politikerin
 Tommi Sillanpää (* 1978), finnischer Handballspieler

Sillanpää ist außerdem der Name von:

 (1446) Sillanpää, der Asteroid mit der Nummer 1446